Маний Емилий Лепид (Manius Aemilius Lepidus) e име на римските политици от фамилията Емилии:

 Маний Емилий Лепид, консул 66 пр.н.е.
 Маний Емилий Лепид (консул 11 г.)

Вижте също 
 Марк Емилий Лепид